

Patronyme 

 Claus Mørch (né en 1976), escrimeur norvégien ;
 Dea Trier Mørch (1941-2001), artiste et écrivaine danoise politiquement engagée ;
 Otto Andreas Lowson Mørch (1828-1878), malacologiste suédo-danois.

Voir aussi